Molekulska formula -{C14H23NO2S}- se može odnositi na:

 4C-T-2
 2C-T-17
 2C-T-19
 Tiobuskalin